

Patronymie
 Christian Sinding (1856-1941) est un compositeur norvégien.
 Otto Sinding (1842–1909) est un peintre norvégien.
 Stephan Sinding (1846-1922) est un sculpteur norvégien.
 Terje Sinding  (1945- ) est un traducteur norvégien vivant en France.

Localité 
 , un village danois.